YRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Resolute Bay (Territori del Nord-Ovest) (Canada)